Heidegger är ett efternamn.

Personer med efternamnet

 Hermann Heidegger (1920–2020), tysk historiker och officer
 Johann Heinrich Heidegger (1633–1698) schweizisk reformert teolog
 John James Heidegger (1659–1749) schweizisk-brittisk impressario
 Klaus Heidegger (född 1957), österrikisk utförsåkare
 Martin Heidegger (1889–1976), tysk filosof